DeVita o De Vita puede referirse a:

 Franco de Vita, cantautor venezolano.
 Edgardo Devita, escritor y periodista argentino.
 DeVita (cantante), cantautora coreana-estadounidense.